Der Himno Istmeño (span. Isthmus-Hymne) ist die Nationalhymne von Panama. Die Musik stammt von Santos Jorge, der Text von Jerónimo De La Ossa.

Siehe auch 
Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
http://david.national-anthems.net/pa.htm

Nationalhymne
Nationales Symbol (Panama)